Горанцы — многозначный термин во множественном числе.
 Горанцы — одна из малых народностей Балкан.
 Горанцы — деревня в Вороновском районе Гродненской области Белоруссии.

См. также 
  — деревня в общине Мостар, Герцеговино-Неретвенский кантон, Федерация Боснии и Герцеговины, Босния и Герцеговина.